Osoby noszące nazwisko Lauder
 Afferbeck Lauder – pseudonim Alastaira Morrisona (1911–1998), australijskiego grafika i pisarza
 Estée Lauder (1906–2004) – amerykańska założycielka koncernu kosmetycznego, miliarderka
 Robert Scott Lauder (1803–1869) – szkocki malarz wiktoriański
 Ronald Lauder – miliarder, filantrop i działacz społeczny - syn Estée Lauder

Zobacz też 
 Zespół Szkół Lauder-Morasha
 Fundacja Ronalda S. Laudera
 Hrabstwo Lauderdale (Tennessee)